Desa Bareng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bareng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,83, long 111,45), 
 Desa Bareng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,88, long 111,69), 
 Desa Bareng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 112,31), 
 Desa Bareng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,76, long 111,78), 
 Desa Bareng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,38, long 111,72), 
 Desa Bareng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,35, long 111,97), 
 Desa Bareng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,20, long 111,76), 
 Desa Bareng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,29, long 114,26), 
 Desa Bareng (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar